Kvareli (gemeente), een gemeente in de regio Kacheti in Georgië
 Kvareli (stad), de hoofdplaats van deze gemeente